Hasson ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Paul Hasson (* 1969), US-amerikanischer Rechtsextremist und Lieutenant der United States Coast Guard
 Esther Hasson (1867–1942), US-amerikanische Krankenschwester und Superintendent des United States Navy Nurse Corps
 Israel Hasson (* 1955), israelischer Politiker der zionistisch-nationalistischen Partei Jisra'el Beitenu
 Kim Martin Hasson (* 1986), schwedische Eishockeyspielerin
 Maddie Hasson (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Yoel Hasson (* 1972), israelischer Politiker